Алексей Ильич Муханов (1753—1832) — бригадир, герой русско-турецкой войны, впоследствии действительный тайный советник, сенатор.

Биография 
Происходил из старинного русского дворянского рода, известного с XVI века и внесённого в дворянские книги Московской губернии. Родился в 1753 году, сын отставного полковника Конной гвардии Ильи Ипатовича Муханова (1724—1799) и Прасковьи Фёдоровны урождённой Сафоновой. Брат Александр — шталмейстер, казанский, полтавский и рязанский губернатор.

В военную службу был записан в 1762 году в гвардию. Явившись в строй Муханов постепенно повышался в чинах и к началу русско-турецкой войны 1787—1792 годов был подполковником. В 1789 году за боевые отличия был произведён в полковники и 25 марта 1791 года был награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 447 по кавалерскому списку Судравского и № 834 по списку Григоровича — Степанова)

20 марта 1792 года он был удостоен золотого оружия с надписью «За храбрость».

Произведённый в 1793 году в бригадиры Муханов в следующем году перешёл на гражданскую службу и 1 января 1795 года назначен обер-прокурором 1-го департамента Сената, тогда же он был переименован в действительные статские советники.

24 февраля 1800 года Муханов был назначен сенатором и произведён в тайные советники, заседал в 8-м департаменте. С 1801 года он также был почётным опекуном Московского опекунского совета.

22 июля 1822 года получил чин действительного тайного советника. Скончался 23 января 1832 года, похоронен в селе  Александровского уезда Владимирской губернии.

Семья 

Жена (с 1797 года) — княжна  Варвара Николаевна Трубецкая (1766—1813), внучка князей И. Ю. Трубецкого и А. С. Козловского. Дочь владельца села Ахтырка князя Николая Ивановича Трубецкого от брака с Татьяной Алексеевной Козловской. Во время войны 1812 года со всей семьей, опасаясь неприятеля, выехала в Казань. Там, не вынеся тяжелого пути, Варвара Николаевна скончалась в феврале 1813 года. Похоронена рядом с мужем в селе Новинки-Круглышево. В браке родились:
 Татьяна (1799—28.11.1859), фрейлина, умерла от рака.
 Александр (1800—1834), полковник, камергер, умер за несколько дней до своего бракосочетания с Авророй Шернваль.
 Николай (1802—1871), сенатор, член Государственного совета.
 Екатерина (12.01.1804—1856)
 Владимир (1805—1866)
 Елизавета (25.05.1808—1881), фрейлина.
 Прасковья (1811—1895)
|compact=1

Источники 

 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. — Т. II. Л—Я. — , 2009. — С. 180. — ISBN 978-5-9524-4167-5.
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. — , 2007. — С. 68, 441. — 
 Мурзанов Н. А. Словарь русских сенаторов. 1711—1917 гг: Материалы для биографий. — , 2011. — С. 294—295. — ISBN 978-5-86007-666-2.
 Родословная Мухановых // Русский архив. — 1878. — Кн. 1. — С. 327.
 Шилов Д. Н., Кузьмин Ю. А. Члены Государственного совета Российской империи. 1801—1906: Биобиблиографический справочник. — , 2007. — С. 530. — ISBN 5-86007-515-4.

Бригадиры (Российская империя)
Сенаторы Российской империи
Участники Русско-турецкой войны (1787—1791)
А
Почётные опекуны
Действительные тайные советники